Луцій Педаній Секунд (*Lucius Pedanius Secundus, д/н — 61) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської імперії. 
 Діоскорид Педаній, Педаній Діоскорид (лат. Pedánius Dioscorídes, грец. Πεδάνιος Διοσκορίδης); близько 40 н. е., Аназарб, Мала Азія — близько 90) — давньоримський військовий лікар грецького походження.